Баранівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та УРСР.

 Баранівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Баранівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Баранівська сільська рада — Одеська область, Іванівський район
 Баранівська сільська рада — Полтавська область, Шишацький район
 Баранівська сільська рада — Харківська область, Валківський район
 Баранівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район